Napi steht für:
 Napi (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu, Estland
 Napi (Rõuge), Ort in der Landgemeinde Rõuge im Kreis Võru, Estland
 Napi (Kie), Dorf im indonesischen Distrikt Kie in Westtimor
 Napi Headquarters, Census-designated Place in San Juan County (New Mexico), New Mexico
 Napi (Berg), Berg (703 m) in Vestfirðir, Island

Näpi steht für:
 Näpi, Ort in Rakvere (Landgemeinde), Kreis Lääne-Viru, Estland

Nápi steht für:
 Nápi, Ort auf Lesbos, Region Nördliche Ägäis, Griechenland

NAPI steht für:
 New API, Interruptbehandlungsinterface im Linuxkernel für Netzwerkhardware

Siehe auch:
 Nappi

Abkürzung